Quatretondeta kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cuatretondeta, ort, Valencia, Provincia de Alicante, 
 Quatretondeta (kommun i Spanien), Valencia, Provincia de Alicante, 

Robotskapade Spanienförgreningar